Poilley kan syfta på:
 Poilley, Ille-et-Vilaine
 Poilley, Manche